Argelia kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Argelia (kommun i Colombia, Antioquia, lat 5,70, long -75,12), 
 Argelia (ort i Colombia, Antioquia, lat 5,73, long -75,14), 
 Argelia (kommun i Colombia, Valle del Cauca, lat 4,73, long -76,12), 
 Argelia (ort i Colombia, Valle del Cauca, lat 4,72, long -76,12), 
 Argelia (kommun i Colombia, Cauca, lat 2,27, long -77,25), 
 Argelia (ort i Colombia, Cauca, lat 2,26, long -77,25),